Dallemagne (frz. für „aus Deutschland“) ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolphe Dallemagne (1811–nach 1878), französischer Maler und Photograph
 Claude Dallemagne (1754–1813), französischer General der Infanterie